Lambertella är ett släkte av svampar. Lambertella ingår i familjen Rutstroemiaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Lambertella